YIW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yiwu (Cina)
 YIW – acronimo della Community Italiana dedicata al mondo del Web Design (Your Inspiration Web)